

Бранфорд — місто, штат Коннектикут
 Бранфорд — місто, штат Флорида